Angus MacIsaac est un nom pouvant désigner:

 (1900-1944), joueur australien de football australien
 (né en 1943), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse

Voir aussi

MacIsaac, Angus